Reijo Hakanen, né le  à Kangasala en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier Il est le frère de Markku Hakanen.

Biographie

Carrière 
En 1988, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 59.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1961-1962 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 13 || 4 || 17 || 0 || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 8 || 9 || 14 || 4 || || || || ||
|-
| 1963-1964 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 18 || 2 || 20 || 6 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Ilves || SM-sarja
|| 18 || 14 || 3 || 17 || 6 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Ilves || SM-sarja
|| 20 || 22 || 15 || 37 || 6 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Ilves || SM-sarja
|| 22 || 18 || 9 || 27 || 6 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Ilves|| SM-sarja
|| 18 || 14 || 5 || 19 || 4 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || EC Klagenfurt AC || EBEL
|| - || 29 || - || - || - || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Ilves || SM-sarja
|| 22 || 17 || 13 || 30 || 4 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Ilves || SM-sarja
|| 23 || 18 || 3 || 21 || 6 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Ilves || SM-sarja
|| 32 || 25 || 10 || 35 || 2 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Ilves || SM-sarja
|| 34 || 25 || 10 || 32 || 8 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Ilves || SM-sarja
|| 31 || 11 || 13 || 24 || 8 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || FPS Forssa || 1. Divisioona
|| 27 || 37 || 15 || 52 || 6 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || KooKoo Kouvola || 1. Divisioona
|| 24 || 14 || 6 || 20 || 6 || || || || ||

Honneurs et distinctions 
 1971-1972 : récipiendaire du Trophée Raimo-Kilpiö.

Notes et références 

Naissance en août 1943
Naissance à Kangasala
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du KooKoo Kouvola
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö